Bankura (district), een district van de Indiase staat West-Bengalen
 Bankura (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bankura